Kim Sul-Song of Kim Seol-song (Koreaans: 김설송) (30 december 1974) is de dochter van Noord-Korea's voormalige leider Kim Jong-il en Kim Young-sook. Ze was naar verluidt actief binnen de propaganda-afdeling en was verantwoordelijk voor de veiligheid en het tijdschema van haar vader als zijn secretaresse.

"Seol-song" betekent letterlijk "sneeuw-den" en de naam werd naar verluidt gegeven door haar grootvader Kim Il-sung.
Ze ging naar dezelfde school als haar vader en studeerde af aan de economische faculteit van de Kim Il-sung Universiteit in Pyongyang. Ze werd toegewezen aan de propaganda-afdeling van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. Zij had de leiding over literaire zaken en volgens de rapporten werden alle letterkundige werken in het departement door haar getekend.

Volgens een Noord-Koreaanse overloper, die vroeger een hoge ambtenaar in Pyongyang was, was Seol-song sinds de late jaren 1990 verantwoordelijk voor de veiligheid en het tijdschema van Kim Jong-il. In deze hoedanigheid vergezelde zij haar vader tijdens reizen naar Noord-Koreaanse legereenheden en het platteland. Tijdens deze reizen werd ze waargenomen in het uniform van een luitenant-kolonel van het Koreaanse Volksleger.

Seol-song werd door een Noord-Koreaanse overloper beschreven als "intelligent en mooi", met haar tot op haar taille en 1,65 m lang (lang voor een Noord-Koreaanse vrouw).

Volgens een officier van de Koreaanse inlichtingendienst studeerde Seol-song in het najaar van 2005 in Parijs.

Stamboom

Noord-Koreaanse presidentiële familie Kim